Чапай — герой гражданской войны В. И. Чапаев; так его начали называть после фильма «Чапаев», где была произнесена знаменитая фраза: Тихо! Чапай думать будет!
 Чапай — одно из народных названий шашечной игры «Чапаев», заключающаяся в сбивании щелчками чужих шашек.
 Чапай — опера Б. А. Мокроусова.
 Чапай — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Чапай — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Чапай — прежнее, до 90-х г., название аула Байжанкол Айтекебийского района Актюбинской области
 Чапай — прежнее, до 1999 г., название аула Танамырза Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
 Чапай — прежнее, до 90-х г., название аула Косжан Амангельдинского района Костанайской области